Gäddtjärnen eller Gäddtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Dalsland
Gäddtjärnen, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (12 ha)

Närke
Gäddtjärnen, Närke, sjö i Lekebergs kommun,  (0,9 ha)
Stora Gäddtjärnen, Närke, sjö i Örebro kommun, 
Södra Gäddtjärnen, Närke, sjö i Örebro kommun,

Västmanland
Gäddtjärnen (Fagersta, Västmanland), sjö i Fagersta kommun, 
Gäddtjärnen (Gunnilbo socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (14,1 ha)
Gäddtjärnen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Gäddtjärnen (Järnboås socken, Västmanland), sjö i Nora kommun, 
Gäddtjärnen (Linde socken, Västmanland, 662118-146853), sjö i Lindesbergs kommun,  (7,3 ha)
Gäddtjärnen (Linde socken, Västmanland, 662701-145212), sjö i Lindesbergs kommun,  (4,11 ha)
Gäddtjärnen (Norbergs socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (8,96 ha)
Gäddtjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland, 662511-147618), sjö i Lindesbergs kommun,  (4,29 ha)
Gäddtjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland, 663809-146494), sjö i Lindesbergs kommun,  (6,37 ha)
Gäddtjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland, 664545-146950), sjö i Lindesbergs kommun, 
Gäddtjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland, 664726-146683), sjö i Lindesbergs kommun,  (10,2 ha)
Gäddtjärnen (Skinnskattebergs socken, Västmanland, 663162-148025), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (8,6 ha)
Gäddtjärnen (Skinnskattebergs socken, Västmanland, 663316-148292), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (9,15 ha)
Gäddtjärnen (Västervåla socken, Västmanland), sjö i Fagersta kommun,  (3 ha)
Lilla Gäddtjärnen (Vikers socken, Västmanland), sjö i Nora kommun, 
Lilla Gäddtjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Stora Gäddtjärnen (Vikers socken, Västmanland), sjö i Nora kommun och Örebro kommun,  (18,5 ha)
Stora Gäddtjärnen (Gunnilbo socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (2,4 ha)
Stora Gäddtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (12,6 ha)
Stora Gäddtjärnen (Nora socken, Västmanland), sjö i Nora kommun,

Värmland
Gäddtjärnen (Fryksände socken, Värmland, 666289-133824), sjö i Torsby kommun, 
Gäddtjärnen (Fryksände socken, Värmland, 667398-133129), sjö i Torsby kommun, 
Gäddtjärnen (Gräsmarks socken, Värmland, söder om Långetjärn), sjö i Sunne kommun,  (5,89 ha)
Gäddtjärnen (Karlskoga socken, Värmland, vid Älgsimstorp), sjö i Karlskoga kommun,  (5,77 ha)
Gäddtjärnen (Ransäters socken, Värmland), sjö i Munkfors kommun,  (4,2 ha)
Gäddtjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Gäddtjärnen (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Gäddtjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Gäddtjärnen (Trankils socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Gäddtjärnarna, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Gäddtjärnen (Brattfors socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Gäddtjärnen (Degerfors socken, Värmland), sjö i Degerfors kommun, 
Gäddtjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Gäddtjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (7,3 ha)
Gäddtjärnen (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Gäddtjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 665730-139717), sjö i Hagfors kommun, 
Gäddtjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 666507-139426), sjö i Hagfors kommun, 
Gäddtjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 667032-139893), sjö i Hagfors kommun, 
Gäddtjärnen (Gåsborns socken, Värmland, 664634-141540), sjö i Filipstads kommun, 
Gäddtjärnen (Gåsborns socken, Värmland, 665970-141170), sjö i Filipstads kommun, 
Gäddtjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (0,87 ha)
Gäddtjärnen (Lungsunds socken, Värmland), sjö i Storfors kommun, 
Gäddtjärnen (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (3,6 ha)
Gäddtjärnen (Nordmarks socken, Värmland, 664497-140127), sjö i Filipstads kommun,  (8,2 ha)
Gäddtjärnen (Nordmarks socken, Värmland, 665386-140142), sjö i Filipstads kommun,  (4,8 ha)
Gäddtjärnen (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Gäddtjärnet (Eda socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Gäddtjärnet (Ny socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (7,65 ha)
Stora Gäddtjärnet, sjö i Säffle kommun,  (10,5 ha)
Norra Gäddtjärnen, Värmland, sjö i Karlskoga kommun, 
Södra Gäddtjärnen, Värmland, sjö i Karlskoga kommun, 
Västra Gäddtjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Östra Gäddtjärnen, sjö i Filipstads kommun,

Dalarna
Södra Gäddtjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Östra Gäddtjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Västra Gäddtjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (15 ha)
Gäddtjärnarna (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (7,61 ha)
Stora Gäddtjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (7,09 ha)
Lilla Gäddtjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Gäddtjärnarna (Vänjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Gäddtjärnen (Boda socken, Dalarna, 676798-146643), sjö i Rättviks kommun, 
Gäddtjärnen (Boda socken, Dalarna, 677057-148261), sjö i Rättviks kommun,  (13,5 ha)
Gäddtjärnen (Envikens socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Gäddtjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Gäddtjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Gäddtjärnen (Järna socken, Dalarna, 670814-141265), sjö i Vansbro kommun, 
Gäddtjärnen (Järna socken, Dalarna, 672307-140191), sjö i Vansbro kommun, 
Gäddtjärnen (Järna socken, Dalarna, 672644-140543), sjö i Vansbro kommun,  (10,4 ha)
Gäddtjärnen (Leksands socken, Dalarna, 671887-144203), sjö i Leksands kommun,  (9,84 ha)
Gäddtjärnen (Leksands socken, Dalarna, 671991-143281), sjö i Leksands kommun, 
Gäddtjärnen (Leksands socken, Dalarna, 672366-142720), sjö i Leksands kommun, 
Gäddtjärnen (Leksands socken, Dalarna, 672893-143988), sjö i Leksands kommun,  (3,9 ha)
Gäddtjärnen (Leksands socken, Dalarna, 674484-147279), sjö i Leksands kommun,  (12,9 ha)
Gäddtjärnen (Leksands socken, Dalarna, 674902-148577), sjö i Leksands kommun, 
Gäddtjärnen (Lima socken, Dalarna, 674979-134884), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Gäddtjärnen (Lima socken, Dalarna, 675410-134556), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Gäddtjärnen (Lima socken, Dalarna, 676475-136855), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Gäddtjärnen (Lima socken, Dalarna, 676964-135291), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Gäddtjärnen (Lima socken, Dalarna, 678100-134477), sjö i Malung-Sälens kommun,  (8,94 ha)
Gäddtjärnen (Ludvika socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Gäddtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 669151-138958), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Gäddtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 672112-139709), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Gäddtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 674460-140024), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Gäddtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 674504-139993), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Gäddtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 674551-139637), sjö i Malung-Sälens kommun,  (5,85 ha)
Gäddtjärnen (Mora socken, Dalarna, 676698-145059), sjö i Mora kommun, 
Gäddtjärnen (Mora socken, Dalarna, 676735-141039), sjö i Mora kommun, 
Gäddtjärnen (Mora socken, Dalarna, 676927-145405), sjö i Mora kommun,  (2 ha)
Gäddtjärnen (Mora socken, Dalarna, 682761-141612), sjö i Mora kommun, 
Gäddtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (19,6 ha)
Gäddtjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Gäddtjärnen (Orsa socken, Dalarna, 680526-144265), sjö i Orsa kommun, 
Gäddtjärnen (Orsa socken, Dalarna, 682550-143582), sjö i Orsa kommun,  (8,88 ha)
Gäddtjärnen (Siljansnäs socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (8,38 ha)
Gäddtjärnen (Svartnäs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Gäddtjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 673370-149411), sjö i Falu kommun,  (7,93 ha)
Gäddtjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 674489-150571), sjö i Falu kommun,  (5,55 ha)
Gäddtjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 674781-152134), sjö i Falu kommun, 
Gäddtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (8,21 ha)
Gäddtjärnen (Särna socken, Dalarna, 682407-134950), sjö i Älvdalens kommun, 
Gäddtjärnen (Särna socken, Dalarna, 682412-134952), sjö i Älvdalens kommun, 
Gäddtjärnen (Särna socken, Dalarna, 684692-135179), sjö i Älvdalens kommun,  (6,27 ha)
Gäddtjärnen (Särna socken, Dalarna, 685566-136470), sjö i Älvdalens kommun,  (7,14 ha)
Gäddtjärnen (Särna socken, Dalarna, 685837-135181), sjö i Älvdalens kommun, 
Gäddtjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Gäddtjärnen (Vänjans socken, Dalarna, 673748-141213), sjö i Mora kommun,  (13,2 ha)
Gäddtjärnen (Vänjans socken, Dalarna, 675570-139950), sjö i Mora kommun, 
Gäddtjärnen (Vänjans socken, Dalarna, 676835-138473), sjö i Mora kommun, 
Gäddtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 677540-139228), sjö i Älvdalens kommun, 
Gäddtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 678583-138637), sjö i Älvdalens kommun, 
Gäddtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 678658-140284), sjö i Älvdalens kommun, 
Gäddtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 679169-138866), sjö i Älvdalens kommun, 
Gäddtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 683216-139362), sjö i Älvdalens kommun, 
Gäddtjärnen (Äppelbo socken, Dalarna, 670412-139738), sjö i Vansbro kommun,  (6,61 ha)
Gäddtjärnen (Äppelbo socken, Dalarna, 671039-139648), sjö i Vansbro kommun, 
Lill-Gäddtjärnarna, sjö i Mora kommun, 
Lilla Gäddtjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Lilla Gäddtjärnen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Mellra Gäddtjärnen, sjö i Rättviks kommun, 
Nedra Gäddtjärnen, sjö i Rättviks kommun, 
Norra Gäddtjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Små Gäddtjärnarna, sjö i Falu kommun, 
Stor-Gäddtjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (10,4 ha)
Stora Gäddtjärnen (Rättviks socken, Dalarna, 675478-147627), sjö i Rättviks kommun, 
Stora Gäddtjärnen (Rättviks socken, Dalarna, 676030-149181), sjö i Rättviks kommun,  (14,3 ha)
Stora Gäddtjärnen (Sundborns socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Stora Gäddtjärnen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,  (7,27 ha)
Övra Gäddtjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,  (7,03 ha)

Gästrikland
Gäddtjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun, 
Gäddtjärnen (Ovansjö socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (45 ha)

Hälsingland
Gäddtjärnen (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Gäddtjärnen (Hanebo socken, Hälsingland, vid Bursjön), sjö i Bollnäs kommun,  (2,65 ha)
Gäddtjärnarna (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 690139-147568), sjö i Härjedalens kommun, 
Gäddtjärnarna (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 690141-147594), sjö i Härjedalens kommun, 
Gäddtjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Gäddtjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (6,34 ha)
Gäddtjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland, 676947-151606), sjö i Bollnäs kommun, 
Gäddtjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland, 678012-151314), sjö i Bollnäs kommun, 
Gäddtjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland, 678397-151663), sjö i Bollnäs kommun,  (12,8 ha)
Gäddtjärnen (Färila socken, Hälsingland, 685113-147485), sjö i Ljusdals kommun, 
Gäddtjärnen (Färila socken, Hälsingland, 685968-148675), sjö i Ljusdals kommun, 
Gäddtjärnen (Färila socken, Hälsingland, 686225-147507), sjö i Ljusdals kommun, 
Gäddtjärnen (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Gäddtjärnen (Hälsingtuna socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (3,85 ha)
Gäddtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 685577-148446), sjö i Ljusdals kommun, 
Gäddtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687064-151975), sjö i Ljusdals kommun, 
Gäddtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687624-149385), sjö i Ljusdals kommun,  (7,52 ha)
Gäddtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687784-151594), sjö i Ljusdals kommun, 
Gäddtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687982-148474), sjö i Ljusdals kommun,  (7,28 ha)
Gäddtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 688895-150416), sjö i Ljusdals kommun, 
Gäddtjärnen (Los socken, Hälsingland, 682225-147117), sjö i Ljusdals kommun, 
Gäddtjärnen (Los socken, Hälsingland, 683006-144881), sjö i Ljusdals kommun, 
Gäddtjärnen (Los socken, Hälsingland, 683636-144659), sjö i Ljusdals kommun, 
Gäddtjärnen (Los socken, Hälsingland, 683897-147431), sjö i Ljusdals kommun, 
Gäddtjärnen (Los socken, Hälsingland, 684088-143425), sjö i Ljusdals kommun,  (16,3 ha)
Gäddtjärnen (Los socken, Hälsingland, 684702-146481), sjö i Ljusdals kommun, 
Gäddtjärnen (Los socken, Hälsingland, 685066-147008), sjö i Ljusdals kommun, 
Gäddtjärnen (Los socken, Hälsingland, 686110-145963), sjö i Ljusdals kommun, 
Gäddtjärnen (Los socken, Hälsingland, 686188-147000), sjö i Ljusdals kommun,  (8,31 ha)
Gäddtjärnen (Nianfors socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (1,98 ha)
Gäddtjärnen (Norrbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Gäddtjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (5,62 ha)
Gäddtjärnen (Rengsjö socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (3,5 ha)
Gäddtjärnen (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (7,9 ha)
Gäddtjärnen (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Gäddtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (7,61 ha)
Gäddtjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Nedre Gäddtjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun, 
Stora Gäddtjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,

Härjedalen
Gäddtjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Gäddtjärnen (Storsjö socken, Härjedalen), sjö i Bergs kommun,  (9,9 ha)
Gäddtjärnen (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,

Jämtland
Gäddtjärnarna (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Gäddtjärnarna (Frostvikens socken, Jämtland, 714718-144060), sjö i Strömsunds kommun, 
Gäddtjärnarna (Frostvikens socken, Jämtland, 714757-144027), sjö i Strömsunds kommun,  (10,4 ha)
Gäddtjärnarna (Frostvikens socken, Jämtland, 714812-144025), sjö i Strömsunds kommun,  (5,29 ha)
Gäddtjärnarna (Åsarne socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Gäddtjärnen (Alsens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (11,2 ha)
Gäddtjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, 695104-146414), sjö i Bräcke kommun, 
Gäddtjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, 697324-145088), sjö i Bräcke kommun,  (7,01 ha)
Gäddtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (11,7 ha)
Gäddtjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 705506-143694), sjö i Krokoms kommun,  (9,22 ha)
Gäddtjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 705965-143040), sjö i Krokoms kommun, 
Gäddtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 703520-147466), sjö i Strömsunds kommun, 
Gäddtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 706025-148298), sjö i Strömsunds kommun, 
Gäddtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 695493-151901), sjö i Bräcke kommun,  (2,3 ha)
Gäddtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 695671-150845), sjö i Bräcke kommun, 
Gäddtjärnen (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Gäddtjärnen (Näs socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Gäddtjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Gäddtjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (6,03 ha)
Lill-Gäddtjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Lill-Gäddtjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Nedre Gäddtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (29,9 ha)
Norra Gäddtjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (9,42 ha)
Stor-Gäddtjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (3,12 ha)
Stor-Gäddtjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (11,2 ha)
Södra Gäddtjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (9,68 ha)
Övre Gäddtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (19,6 ha)

Medelpad
Gäddtjärnen (Borgsjö socken, Medelpad, 691947-149149), sjö i Ånge kommun, 
Gäddtjärnen (Borgsjö socken, Medelpad, 695442-150968), sjö i Ånge kommun,  (1,6 ha)
Gäddtjärnen (Lidens socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (7,66 ha)
Gäddtjärnen (Stöde socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Gäddtjärnen (Sättna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (6,74 ha)
Gäddtjärnen (Torps socken, Medelpad, 690790-152621), sjö i Ånge kommun, 
Gäddtjärnen (Torps socken, Medelpad, 690864-151630), sjö i Ånge kommun, 
Gäddtjärnen (Torps socken, Medelpad, 692181-152570), sjö i Ånge kommun,  (11,7 ha)
Gäddtjärnen (Torps socken, Medelpad, 693241-153169), sjö i Ånge kommun,  (13,6 ha)

Ångermanland
Gäddtjärnarna (Bjurholms socken, Ångermanland, 710336-165670), sjö i Bjurholms kommun, 
Gäddtjärnarna (Bjurholms socken, Ångermanland, 710348-165681), sjö i Bjurholms kommun, 
Gäddtjärnarna (Boteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Gäddtjärnarna (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,2 ha)
Gäddtjärnarna (Viksjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Gäddtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704201-158263), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,06 ha)
Gäddtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 705009-161728), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gäddtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 705336-159138), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gäddtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706135-159887), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,28 ha)
Gäddtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706944-162227), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gäddtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 708606-164738), sjö i Bjurholms kommun,  (2,3 ha)
Gäddtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709345-165372), sjö i Bjurholms kommun,  (13,9 ha)
Gäddtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709355-164062), sjö i Bjurholms kommun, 
Gäddtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Gäddtjärnen (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (9,46 ha)
Gäddtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gäddtjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Gäddtjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gäddtjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland, 698425-158621), sjö i Kramfors kommun,  (6,76 ha)
Gäddtjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland, 698462-159305), sjö i Kramfors kommun, 
Södra Gäddtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Västerbotten
Gäddtjärnen (Byske socken, Västerbotten, 721333-175454), sjö i Skellefteå kommun, 
Gäddtjärnen (Byske socken, Västerbotten, 723852-175472), sjö i Skellefteå kommun, 
Gäddtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713722-169316), sjö i Vindelns kommun,  (1,89 ha)
Gäddtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714815-168146), sjö i Vindelns kommun, 
Gäddtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715065-167958), sjö i Vindelns kommun, 
Gäddtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 719405-169520), sjö i Norsjö kommun,  (22 ha)
Gäddtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720254-165853), sjö i Norsjö kommun,  (6,13 ha)
Gäddtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720532-170159), sjö i Norsjö kommun,  (16,2 ha)

Norrbotten
Gäddtjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Gäddtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727002-170014), sjö i Piteå kommun,  (5,72 ha)
Gäddtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727723-172061), sjö i Piteå kommun,  (4,99 ha)
Gäddtjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Gäddtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 729124-170212), sjö i Älvsbyns kommun, 
Gäddtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 730418-170724), sjö i Älvsbyns kommun, 
Gäddtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 730433-174230), sjö i Älvsbyns kommun,  (4 ha)
Gäddtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 731591-172962), sjö i Älvsbyns kommun, 
Gäddtjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 732326-171614), sjö i Älvsbyns kommun, 
Gäddtjärnen (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun, 
Gäddtjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Stor-Gäddtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,

Lappland
Gäddtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (15,3 ha)
Gäddtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, Kronogård), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,07 ha)
Gäddtjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730505-166974), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4 ha)
Gäddtjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730511-166958), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (1 ha)
Gäddtjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730516-166971), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (2 ha)
Gäddtjärnarna (Gällivare socken, Lappland, 747348-171245), sjö i Gällivare kommun,  (6,05 ha)
Gäddtjärnarna (Gällivare socken, Lappland, 747354-171263), sjö i Gällivare kommun, 
Gäddtjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 721927-150551), sjö i Vilhelmina kommun,  (4,43 ha)
Gäddtjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 721945-150542), sjö i Vilhelmina kommun, 
Gäddtjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 721953-150575), sjö i Vilhelmina kommun,  (7,2 ha)
Gäddtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725224-165362), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Gäddtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726697-166361), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,32 ha)
Gäddtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726766-165952), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Gäddtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727282-165952), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (13,6 ha)
Gäddtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727445-161962), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,07 ha)
Gäddtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727704-164663), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Gäddtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727849-165512), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,85 ha)
Gäddtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728318-165252), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Gäddtjärnen (Dorotea socken, Lappland, 714346-150279), sjö i Dorotea kommun, 
Gäddtjärnen (Dorotea socken, Lappland, 715455-149711), sjö i Dorotea kommun, 
Gäddtjärnen (Dorotea socken, Lappland, 716302-151412), sjö i Dorotea kommun, 
Gäddtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Gäddtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 715110-162393), sjö i Lycksele kommun, 
Gäddtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720440-164900), sjö i Lycksele kommun,  (7,05 ha)
Gäddtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 721168-163141), sjö i Lycksele kommun, 
Gäddtjärnen (Malå socken, Lappland, 725156-164381), sjö i Malå kommun, 
Gäddtjärnen (Malå socken, Lappland, 725942-162061), sjö i Malå kommun, 
Gäddtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727465-158556), sjö i Sorsele kommun,  (16,6 ha)
Gäddtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727549-159638), sjö i Sorsele kommun, 
Gäddtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 728710-155230), sjö i Sorsele kommun, 
Gäddtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 729754-156307), sjö i Sorsele kommun,  (11,5 ha)
Gäddtjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 726792-153891), sjö i Sorsele kommun, 
Gäddtjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 726823-153865), sjö i Sorsele kommun, 
Gäddtjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 726869-153857), sjö i Sorsele kommun,  (8,34 ha)
Gäddtjärnen (Stensele socken, Lappland, 721799-159378), sjö i Storumans kommun,  (16,4 ha)
Gäddtjärnen (Stensele socken, Lappland, 723267-156193), sjö i Storumans kommun,  (8,43 ha)
Gäddtjärnen (Stensele socken, Lappland, 723948-153195), sjö i Storumans kommun, 
Gäddtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 716399-158388), sjö i Vilhelmina kommun, 
Gäddtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 716816-158028), sjö i Vilhelmina kommun, 
Gäddtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 717128-155181), sjö i Vilhelmina kommun,  (6,13 ha)
Gäddtjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (7,41 ha)
Gäddtjärnen (Örträsks socken, Lappland), sjö i Bjurholms kommun och Lycksele kommun,  (29,8 ha)
Lill-Gäddtjärnen, Lappland, sjö i Dorotea kommun, 
Stor-Gäddtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Stor-Gäddtjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (3,37 ha)

Se även
Gäddetjärn
Gaddtjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn